Влади́мир Ильи́ч Шульги́н () — советский легкоатлет, специалист по прыжкам с шестом. Выступал на всесоюзном уровне в первой половине 1980-х годов, бронзовый призёр Спартакиады народов СССР, бронзовый призёр чемпионата СССР. Представлял Алма-Ату. Мастер спорта СССР международного класса. Позднее — успешный тренер по лёгкой атлетике в МГФСО Москомспорта.

Биография 
Владимир Шульгин родился 22 апреля 1961 года. Занимался лёгкой атлетикой в Алма-Ате, окончил Казахский государственный институт физической культуры.

Впервые заявил себе в прыжках с шестом в сезоне 1981 года, выиграв турнир в Днепропетровске.

В 1982 году стал бронзовым призёром на чемпионате СССР по прыжку с шестом в Ташкенте.

В 1983 году на чемпионате страны в рамках VIII летней Спартакиады народов СССР в Москве вновь взял бронзу.

В 1984 году занял четвёртое место на Мемориале братьев Знаменских в Сочи.

В июне 1985 года завоевал бронзовую награду на соревнованиях в Риге, установив при этом свой личный рекорд — 5,71 метра.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса» (1981).

После завершения спортивной карьеры проявил себя на тренерском поприще, работал в Спортивной школе олимпийского резерва в Москве. За долгие годы тренерской деятельности подготовил ряд титулованных спортсменов, добившихся высоких результатов в прыжках с шестом. Среди наиболее известных его воспитанников:

 Павел Бурлаченко — чемпион России (1998);
 Вадим Строгалёв — чемпион России, участник Олимпийских игр (2004);
 Леонид Кивалов — чемпион Европы среди юниоров, серебряный призёр Универсиады (2007);
 Павел Прокопенко — чемпион Европы среди молодёжи, участник чемпионата мира (2007);
 Ангелина Жук-Краснова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2014);
 Иван Гертлейн — серебряный призёр чемпионата России, участник чемпионата мира (2015);
 Дмитрий Желябин — победитель командного чемпионата России (2018);
 Тимур Моргунов — серебряный призёр чемпионата Европы (2018);
 Полина Кнороз — чемпионка России в помещении (2022).

Награждён нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» (2007).

Примечания 

Прыгуны с шестом СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Спортсмены Алма-Аты
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике
Отличники физической культуры и спорта